Никола́й Кова́льский:
 Ковальский, Николай Александрович (1925—2001) — советский и российский учёный, доктор исторических наук.
 Ковальский, Николай Михайлович (род. 1956) — советский и российский тренер высшей категории по лёгкой атлетике.
 Ковальский, Николай Павлович (1929—2006) — советский и украинский историк.